Casablanca kan syfta på:

Casablanca, en stad i Marocko
Casablanca (film), en film med Ingrid Bergman
Casablanca Filmworks
Casablanca Records
Casablanca (musikgrupp)
En natt i Casablanca, en film med Bröderna Marx
Grand Casablanca, en region i Marocko
Casablanca (provins), en provins i Marocko
Julian Casablancas, amerikansk rocksångare
Casablanca (TV-program)
Casablanca (sång), en sång med Jessica Jay
Casa blanca, spanska för ’vita huset’
Casablanca (kommun i Chile)
Casablanca, Chile, ort i Chile
Casablanca (vulkan), vulkan i Chile

Se även
Casa Blanca